Morenga ist der Familienname von:
 Jakobus Morenga (um 1875–1907), Anführer im Aufstand der Herero und Nama

Morenga bezeichnet auch:
 Morenga (Roman), postkolonialer Roman von Uwe Timm aus dem Jahr 1978
 Morenga (Film), Verfilmung des Romans von Egon Günther aus dem Jahr 1985